Maróti Gábor (1947–2010) színész
 Maróti Gábor (1978) zeneszerző